Kislinger ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald Kislinger (* 1956), österreichischer Byzantinist
 Harald Kislinger (* 1958), österreichischer Dramatiker
 Karl Kislinger (1885–1940), österreichischer Politiker (SDAP)
 Max Kislinger (1895–1983),  österreichischer Graphiker und Aquarellist sowie Volkstumsforscher
 Maximilian Kislinger (* 1998), deutscher Eishockeyspieler
 Sebastian Kislinger (* 1988), österreichischer Snowboarder

Siehe auch:
 Kieslinger